Натуральне число 538
 538 рік до нашої ери
 538 рік нашої ери